Depero – cognome italiano
 Fortunato Depero – pittore, scultore, designer, illustratore, scenografo e costumista italiano